Тайлер () — английская фамилия, которую можно перевести как «плиточник», или «кровельщик» (укладывающий черепицу).

Известные носители 
 Тайлер, Альберт (1872—1945) — американский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1896.
 Тайлер, Артур (1915—2008) — американский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1956 года.
 Бонни Тайлер (род. 1951) — валлийская певица, известная по песне «Total Eclipse of the Heart».
 Тайлер, Брайан (род. 1972) — американский композитор и дирижёр.
 Тайлер, Варро Юджин (1926—2001) — американский филателист.
 Тайлер, Даниель (1799—1892) — американский генерал, участник гражданской войны на стороне Севера.
 Тайлер, Джеймс Майкл (1962—2021) — американский актёр.
  (1747—1813) — губернатор Виргинии, отец 10-го президента США, Джона Тайлера.
 Тайлер, Джон (1790—1862) — 10-й президент США, член партии вигов и демократической партии.
 Тайлер, Джулия (1820—1889) — вторая жена Джона Тайлера и Первая леди США с 26 июня 1844 года по 4 марта 1845 года.
 Тайлер, Дороти (1920—2014) — британская легкоатлетка, прыгунья в высоту.
 Тайлер, Летиция (1790—1842) — первая жена президента Джона Тайлера и Первая леди США в 1841 году и до самой смерти.
 Тайлер, Присцилла (1816—1889) — невестка президента Джона Тайлера и Первая леди США с 1842 по 1844 года, после смерти Летиции Тайлер.
 Тайлер, Стивен (род. 1948) — американский музыкант, автор песен, лидер и основатель группы Aerosmith.
 Тайлер, Лив (род. 1977) — американская киноактриса и модель, дочь Стивена Тайлера.
 Тайлер, Мозес Койт (1835—1900) — американский писатель, историк, литературовед.
 Тайлер, Окли (род. 1989) — американский телеведущий, правозащитник, видеоблогер.
 Тайлер, Ройалл (1757—1826) — американский драматург и юрист.
 Тайлер, Уот (1341—1381) — английский мятежник, предводитель крупнейшего в средневековой Англии крестьянского восстания.
 Тайлер, Энн (род. 1941) — американская романистка.

Топонимы 
 Тайлер — город в США в штате Миннесота.
 Тайлер — город в США в штате Техас.

Прочее 
 Тайлер Дёрден — центральный персонаж романа «Бойцовский клуб» и одноимённого фильма, созданного на его основе.

См. также 
 Талер (значения)
 Тейлер